Alessandro Scalzi – pittore italiano
 Carlo Scalzi – cantante lirico castrato italiano
 John Scalzi – scrittore e blogger statunitense

Pagine correlate
 De Scalzi